Vesce bezeichnet

mehrere Ortschaften in Tschechien:
 Vesce, Gemeinde im Okres Tábor
 Vesce, Ortsteil von Budíškovice, Okres Jindřichův Hradec
 Vesce (Horní Stropnice), Ortsteil von Horní Stropnice, Okres České Budějovice
 Vesce, Ortsteil von Krabčice, Okres Litoměřice
 Vesce, Ortsteil von Moravské Budějovice, Okres Třebíč
 Vesce, Ortsteil von Počátky, Okres Pelhřimov
 Vesce, Ortslage von Rudolfov, Okres České Budějovice
 Vesce, Ortsteil von Týn nad Vltavou, Okres České Budějovice
 Vesce (Vroutek), Ortsteil von Vroutek, Okres Louny
 Vesce, früherer Name von Čtyři Chalupy, Gemeinde Včelná, Okres České Budějovice
 Vesce, früherer Name von Vestec nad Mrlinou, Okres Nymburk

 Dolní Vesce, Ortsteil von Římov, Okres České Budějovice
 Horní Vesce, Ortsteil von Římov, Okres České Budějovice
 Písařova Vesce, Ortsteil von Lesná, Okres Tachov

einen Nachnamen:
 Ryan Vesce (* 1982),  US-amerikanischer Eishockeyspieler